Irapuru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Irapuru (ort), São Paulo, 
 Irapuru (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar